«Gabriel Hernández» - conjunto del nombre propio Gabriel y el apellido Hernández - puede referirse a:

Personajes 
 Gabriel Hernández (1878-1913), militar mexicano;
 Gabriel Hernández Belso "Gabi" (1987-), futbolista español;
 Carlos Gabriel Hernández Cambronero (19??-), ciclista guatemalteco (:w:en);
 Gabriel E. Hernández Ibarzábal (1978-), artista mexicano (:w:en);
 Gabriel Hernández Paz (1975-), waterpolista español;
 Gabriel Hernández Rico (1983-), ciclista español;
 Gabriel Hernández Walta (1973), historietista español

Toponimia 
 Gabriel Hernández, localidad en México.